

Een beroep
 Een boer die groenten, en in het bijzonder wortelen, teelt. (in deze betekenis overgegaan als familienaam)
 Een groenteboer die in het bijzonder wortelen verkoopt. (in deze betekenis sinds 1812 een Joodse familienaam met de oorsprong in Amsterdam)

Personen met de achternaam Wortelboer
 Emma Wortelboer, een Nederlandse presentatrice;
 Floris Wortelboer een Nederlands hockeyspeler;
 Gerardus Johannes Wortelboer een Surinaams pater;
 Hans Wortelboer, een Nederlands voetbalspeler;
 Jozephine Wortelboer, een Nederlandse kunstenares;
 Ronald Wortelboer, een Nederlands burgemeester;
 Sol Wortelboer, een Nederlands presentator.

Merk
 Jacoba Maria Wortelboer, een merk van kruidenproducten, waar door merkverwatering de soortnaam wortelboerkruiden uit ontstaan is.